(ordre alphabétique)

 Francis Camerini (1948 -), footballeur français ;
 Jean-Louis Camerini (?), criminel français ;
 Mario Camerini (1895 - 1981), réalisateur italien.